

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Plany – część wsi Jędrzejewo w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Plany – część wsi Pęckowo w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko
 Plany – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Mieszkowice

Zobacz też 
 Plony